Rayssac est un nom de famille porté par plusieurs personnalités, et un nom de lieu.

Personnalités 

 Adolphe Rayssac (1866-1941), missionnaire catholique français, vicaire apostolique en Chine ;
 Gilles-Laurent Rayssac (né en 1962), consultant et universitaire français ;
 Saint-Cyr de Rayssac (1837-1874), poète français.

Lieux 

 Rayssac, hameau de la commune de Castelreng dans l'Aude, en Occitanie
 Rayssac, village de la commune de Vabres L'Abbaye dans l'Aveyron, en Occitanie.
 Rayssac, hameau de la commune de Bon-Encontre, dans le Lot-et-Garonne, en Nouvelle-Aquitaine.
 Rayssac, lieu-dit de la commune de Saint-Georges, dans le Lot-et-Garonne, en Nouvelle-Aquitaine.
 Rayssac, commune française dans le Tarn, en Occitanie.
 Rayssac, hameau de la commune d'Anglès dans le Tarn, en Occitanie.
 Rayssac, lieu-dit de la commune de Bellegarde-Marsal dans le Tarn, en Occitanie.
 Rayssac, hameau de la commune de Carmaux dans le Tarn, en Occitanie.
 Rayssac, hameau de la commune du Fraysse dans le Tarn, en Occitanie.

Edifices 
Rayssac est le nom donné à plusieurs bâtiments, tels que :

 Le château de Rayssac, vignoble de la commune de Béziers dans l'Hérault en Occitanie.
Le château de Rayssac, château du  sur la commune de Rayssac
Commanderie de Rayssac, ancienne commanderie de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commune d'Albi dans le Tarn, en Occitanie.